{{desambiguació|Ghazi, Ghazw, Ghāzī o Gazi (àrab غازى)}}
 Ghazi (títol), títol honorífic utilitzat per alguns governants musulmans especialment entre els otomans 
 Ghazi (guerrer), guerrer de l'islam
 Universitat de Gazi, universitat d'Ankara a Turquia
 Gazi Antep oGaziantep, ciutat de Turquia
 Gazi o Ghazi, títol donat a Ataturk com a primer president i fundador de la República Turca
 Gazi (Creta), vila de Creta propera a Heraklion
 Biografies:
 Ghazi d'Iraq (1912 - 1939), rei de l'Iraq (1933-39)
 Ghazi Muhammad, imam de Daguestan i Txetxènia 
 Gazi Celebi, pirata i senyor de Sinope
 Evrenos Gazi, emir (1288-1417) 
 Gazi Khusrow Beg (modern Gazi Hüsrev Bey), beg de Bòsnia (1480-1541)
 Gazi Osman Nuri Pasha''' o Osman Nuri Pasha, general i governador otomà (1832-1897)